Профессиональная лига 2021 () — 92-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона лигу, в связи с её расширением до 26 клубов, никто не покинул. Двумя новыми участниками соревнования стали «Сармьенто» (победитель Примеры Насьональ Трансисьон 2020) и «Платенсе», занявший 2-е место в группе A Примеры Насьональ Трансисьон и победивший в плей-офф за выход в Профессиональную лигу.

Команды

Турнирная таблица

Квалификация в международные турниры 
В сводной таблице сезона учтены результаты группового этапа Кубка Профессиональной лиги 2021 (13 матчей) и собственно чемпионата 2021 года (итого — 38 матчей для каждой команды).

* — «Ривер Плейт» получил место в Кубке Либертадорес 2022 благодаря победе в чемпионате.** — «Колон» получил место в КЛ-2022 благодаря победе в Кубке Профессиональной лиги Аргентины 2021.*** — «Бока Хуниорс» получила место в КЛ-2022 благодаря победе в Кубке Аргентины 2019/20.**** — «Банфилд» получил место в Южноамериканском кубке 2022 на правах финалиста Кубка Диего Армандо Марадоны 2020, поскольку его обладатель, «Бока Хуниорс», квалифицировался в Кубок Либертадорес.

Таблица вылета

Лидеры чемпионата

Бомбардиры

Покер

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины на сайте Liga Profesional de Fútbol de AFA 
 Чемпионат Аргентины на RSSSF 
 Статистика чемпионата Аргентины на Soccerway 

2021
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2021 году